Гранчестер () — деревня (village) на реке Кам в графстве Кембриджшир в Англии, недалеко от Кембриджа.

История 
Гранчестер упоминается в «Книге страшного суда» (1086) как Grantesete и Grauntsethe, также бегло упоминается в «Церковной истории народа англов».

Интересные факты 
Считается, что Гранчестер имеет самую высокую в мире «концентрацию» Нобелевских лауреатов, большинство из них связано с находящимся неподалеку Кембриджским университетом.

В искусстве 
Английский поэт Руперт Брук, живший некоторое время в Гранчестере, посвятил ему поэму «The Old Vicarage, Grantchester» (1912). В настоящее время «старый дом викария», комнату в котором снимал Брук, принадлежит известному английскому писателю и политику Джеффри Арчеру и его жене.

Летняя природа в окрестностях Гранчестера воспевается в композиции «Grantchester Meadows» английской рок-группы Pink Floyd (альбом Ummagumma, 1969).

В октябре 2014 года в Великобритании вышел детективный сериал «Гранчестер».

Панорама

Примечания

Ссылки 

 Grantchester village website
 Church website
 Grantchester Cricket Club
 «Rupert Brooke’s Grantchester» : the full text of the famous poem, plus a commentary and photographs by two local residents
 2001 Census
 The Orchard

Населённые пункты Кембриджшира